Drei Tage Mittelarrest – cortometraggio del 1915 diretto da Fritz Bernhardt
Drei Tage Mittelarrest – film del 1930 diretto da Carl Boese
Drei Tage Mittelarrest – film del 1955 diretto da Georg Jacoby